Keleti tartomány – tartomány Kenyában
 Keleti tartomány – tartomány Szaúd-Arábiában
 Keleti tartomány – tartomány Mongóliában
 Keleti tartomány – tartomány Zambiában